

Cinema e televisione
 Amore e guerra (Morgan's Last Raid) – film del 1929 diretto da Nick Grinde
Amore e guerra (Love and Death) – film  del 1975 diretto da Woody Allen
Amore e guerra (The Love War) – film per la televisione del 1970 diretto da George McCowan
1914 - Amore e guerra (1914 All Out) – film per la televisione del 1987 diretto da David Green

Letteratura
Amore e guerra (Love and War) – romanzo di John Jakes

Fumetti
Devil: Amore e guerra (Love and War) – graphic novel di Frank Miller e Bill Sienkiewicz sul personaggio di Daredevil

Musica
Amore e guerra – singolo di Francesca Schiavo del 1995
Amore e guerra – album di Massimo Bubola del 1996
Amore e guerra – album di Enrico Ruggeri del 2005